

Patronymes 
Le nom de Worcester est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Dean Conant Worcester (1866-1924), zoologiste américain ;
 Edward Somerset Worcester (1601-1667), inventeur britannique ;
 Samuel Austin Worcester (1798-1859), missionnaire américain.

Toponymes 
 Worcester est une ville du Royaume-Uni ;
 Worcester est la circonscription électorale qui lui est attachée ;
 Worcester est une ville du Massachusetts aux États-Unis ;
 Worcester est une ville de l'État de New York aux États-Unis ;
 Worcester est une census-designated place du comté d'Otsego, dans l'État de New York aux États-Unis ;
 Worcester est une ville du Vermont aux États-Unis ;
 Worcester est une ville du Wisconsin aux États-Unis ;
 Worcester est une ville d'Afrique du Sud ;
 Comté de Worcester, situé dans l'État du Maryland ;
 Comté de Worcester, situé dans l'État du Massachusetts.

Voir aussi 
 sauce Worcester (en anglais : Worcester sauce), ou worcester, appellations synonymes de la sauce Worcestershire inventée dans la ville anglaise de Worcester.